Marcin Załuski (1655–1709) – biskup pomocniczy płocki
 Marcin Załuski (1700–1768) – biskup pomocniczy  płocki, jezuita